Диляна Георгиева (болг. Диляна Георгиева) (р. 18 февраля 1965, Пазарджик Болгария) — болгарская гимнастка (художественная гимнастика, индивидуальное многоборье). Неоднократная чемпионка мира и Европы. Одна из «золотых девушек».

Биография 
Диляна Георгиева родилась в спортивной семье. Её отец начал спортивную карьеру как гимнаст, завершил футболистом. Мать Диляны, Виолетта выступая за сборную Болгарии по художественной гимнастике, участвовала в первом чемпионате мира 1963 в этом виде спорта (девичья фамилия — Бечцийска). Основы художественной гимнастики Диляна узнала у своей матери, тренируясь в своём родном городе. Уже в 15 лет она переезжает в Софию, где её принимают в национальную сборную Болгарии по художественной гимнастике. Её спортивная карьера была не очень долгой, но крайне успешной. В течение 5 лет она дважды становилась абсолютной мировой чемпионкой. Что было вдвойне сложнее, учитывая острую конкуренцию внутри болгарской сборной, в которую помимо Георгиевой в то время входили такие блестящие гимнастки как Илиана Раева, Лилия Игнатова и Анелия Раленкова.

Одним их секретов успеха Диляны Георгиевой была чрезвычайно прочная психологическая устойчивость, что давало возможность полностью раскрыться её техническим и артистическим способностям.

В настоящее время живёт в Новой Зеландии, работает тренером.

Спортивные результаты 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Гимнастки (художественная гимнастика) Болгарии
Чемпионки мира по художественной гимнастике
Родившиеся в 1965 году
Родившиеся 18 февраля
Родившиеся в Пазарджике
Тренеры по художественной гимнастике
Почётные граждане Пазарджика